

Persone 
 Bozzano – cognome italiano
 Emilio Bozzano – compositore e organista italiano
 Ernesto Bozzano – parapsicologo italiano
 Giacomo Bozzano – pugile italiano

Geografia 
 Bozzano – frazione di Castiglione Messer Raimondo, in provincia di Teramo
 Bozzano – frazione di Massarosa, in provincia di Lucca
 Bozzano – località di Pescaglia, in provincia di Lucca
 Bozzano – quartiere di Brindisi

Economia 
 Bozzano – azienda brasiliana produttrice di cosmetici

Pagine correlate 
 Bozano